FC Bassecourt is een Zwitserse voetbalclub uit Bassecourt opgericht op 1 juli 1917. De club speelt op amateurniveau en heeft geel en zwart als traditionele kleuren.

Geschiedenis
De club werd in 1917 opgericht als FC Stella door een deel jongens die gespeeld hadden bij Servette Genève. In 1927 werd de naam gewijzigd in FC Urania en in 1930 in het huidige FC Bassecourt.

De hoogtijdagen van FC Bassecourt kwamen in 1955, toen men met de historische stijging van de club naar de eerste 1. Liga de hoogste amateurniveau een hoogtepunt bereikten. Op 19 juni, in een wedstrijd tegen Bümplz, die met 4-2 werd gewonnen, waren de belangrijkste architecten van deze overwinning niet alleen de spelers en het management van de club, maar ook Joseph Courbat, een oud-international en coach en speler van de club.

Het team promoveerde in 1975 naar de derde klasse. Dit viel samen met de ingebruikname van de nieuwe verlichtingsinstallaties in het Stade des Grands-Prés. De komst van Albert Lusa als voorzitter van de club en die van Jacques Couche als coach luiden een verjonging van het team in.

In de loop van de jaren speelde de club in verschillende reeksen van het Zwitserse amateurvoetbal.

Resultaten

Bassecourt
Sport in Jura (kanton)